Юнгкен, Жан-Гельфрих (1648—1726) — немецкий врач.
 Юнгкен, Иоганн Христиан (1794—1875) — немецкий врач-офтальмолог.

Примечания